Football Club Alashkert (armensk: Ֆուտբոլային Ակումբ Ալաշկերտ) er en armensk fodboldklub fra Jerevan, der blev dannet den 1990.

Titler 
 Armenske mesterskaber (4): 2015–16, 2016–17, 2017-18, 2020-21. 
 Pokalturnering (1): 2018/19
 Superpokalturnering (3): 2016, 2018. 2020

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger  
Klubbens officielle hjemmside 
Club profile at UEFA
Club profile at Soccerway

Fodboldklubber i Armenien
Jerevan